HMS Abercrombie — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь шотландського військового та політичного діяча Ральфа Еберкромбі.

 HMS Abercrombie (1809) — 74-гарматний корабель 3-го рангу. Колишній французький корабель «Hautpoult», захоплений британцями у 1809 році. проданий у 1816 році.
 HMS Abercrombie (1915) — монітор однойменного типу. Збудований у 1915 році. Брав участь у Першій світовій війні. Розібраний у 1927 році.
 HMS Abercrombie (F109) — монітор типу «Робертс». Збудований у 1940 році. Брав участь у Другій світовій війні. Розібраний у 1955 році.

Кораблі ВМС Великої Британії